Вэнь Тун (; второе имя — Юй Кэ; 1019—1079) — китайский художник, каллиграф и поэт.

Биография 
Современник Вэнь Туна, критик и теоретик живописи Го Жосюй в своих «Записках о живописи» сообщает: 
«Вэнь Тун, второе имя Юйкэ, родом из Юнтая в Цзидуне. Ныне служит юаньвайланом в Управлении почётных титулов, и цзяоли в Тайных палатах, прекрасно пишет бамбук тушью, (передавая) вид дрожащего от холода и безмолвного (бамбука), изображая тонкость его красоты, так что кажется, что он может зашевелиться от дуновения ветра… Кроме того, он любил рисовать сухие ветки и молодую поросль у старых стволов на белой ширме или высокой стене. Его стиль прост и возвышен, знатоки любят (его картины) как драгоценности…»
Вэнь Тун был образованным и весьма своеобразным человеком. В 1049 году, в возрасте 13 лет он выдержал государственные экзамены, и получил высшую степень — цзиньши. Ему предложили пост губернатора в Хучжоу, где он и прожил большую часть жизни. Как многие образованные и талантливые администраторы на досуге он предавался возвышенным занятиям — живописи, каллиграфии и поэзии. Китайская традиция считает Вэнь Туна основателем особого живописного стиля — монохромного изображения бамбука. По одной версии, до него бамбук изображали, обрисовывая контур и раскрашивая. По другой версии монохромная живопись бамбука существовала ещё в эпоху Тан, а первым мастером, писавшим бамбук одной чёрной тушью был У Даоцзы. Однако произведения той поры до нас не дошли. Вэнь Тун, основываясь на приёмах каллиграфической скорописи, создал совершенно иной стиль — картина буквально «писалась» тушью — быстро и безукоризненно, как надпись хорошего каллиграфа.

Сосредоточенность Вэнь Туна на изображении бамбука вошла в легенду. Предание гласит, что мастер много лет ходил в бамбуковую рощу, наблюдая, как растет бамбук, как он выглядит летом, осенью, зимой и весной. В конце концов, он обсадил бамбуком свой дом, чтобы пребывать среди «своих друзей» постоянно. Бамбук в китайской традиции является символом благородства, крепости духа и гибкости; этой символикой объясняется интерес к нему интеллектуалов сунской поры.

Другое предание сообщает, что для обучения скорописи мастер десять лет наблюдал за борьбой двух змей, чтобы тренировать свободу и быстроту реакции руки, необходимые для передачи тончайших движений души.

Вэнь Тун дружил с известным литератором и художником Су Ши, который не просто оставил о нём восторженные отзывы, но посвятил ему отдельное сочинение «Записки о живописи бамбука художника Вэнь Юйкэ». Судя по описаниям Су Ши, метод живописи Вэнь Туна более походил на шаманский транс: «Когда Юйкэ писал бамбук, он видел лишь его и больше ничего, в своей полной отрешенности он словно покидал своё бренное тело, вернее, оно как бы становилось бамбуком. Без усилий из-под его кисти выходило необычайное. После Чжуан Чжоу с его утратой чувства реальности, кто ещё, кроме Юйкэ, познал подобную душевную сосредоточенность?». А в другом месте Су Ши приводит такую зарисовку с натуры: "Когда Юйкэ создавал бамбук, сначала он, казалось, не обращал на него внимания. А люди со всех четырёх сторон с кусками наитончайшего шёлка в руках, толпясь у ворот его дома, упрашивали скорее начать рисовать. И тогда Юйкэ гневался, хватал кусок шёлка, бросал его наземь и кричал: «Я употреблю ваш шёлк на чулки!». Художнику с помощью какой-то самобытной психотехники необходимо было достичь особого состояния, в котором он только и мог творить; помехи на этом пути приводили его в ярость. Существует предание, что в этом состоянии он мог, взяв в обе руки по кисти, писать сразу два разных изображения бамбука. Свои произведения он не ценил, часто просто бросал их и денег за них никогда не брал.

Су Ши был почти на двадцать лет моложе Вэнь Туна, однако их объединяла общность взглядов на многие проблемы. Несколько позднее к их компании присоединился Ми Фэй (Ми Фу). Три этих художника в позднейшей традиции стали корифеями «вэньжэньхуа» — «живописи интеллектуалов», особой разновидности искусства, свободной от академических канонов.

Вэнь Туна также иногда именуют главой «хучжоуской школы бамбука», поскольку его манера изображения этого растения имела долгое эхо, и продолжилась в эпоху Юань в творчестве таких художников, как Чжао Мэнфу, Ли Кань, Гао Кэгун, и Кэ Цзюсы.

Отражение в языке 

В китайском языке есть чэнъюй «с выращенным на груди бамбуком» ( или ), образно означающий, что перед делом надо его хорошенько обдумать. Он происходит из стихотворения  эпохи империи Сун, где сказано: «Юй Кэ имел в груди выращенный бамбук, когда рисовал его» (). Здесь Юй Кэ — второе имя Вэнь Туна.

Примечания

Литература 

 Го Жо-сюй. Записки о живописи: что видел и слышал. — М.: Наука, 1978.
 Соколов-Ремизов С. Н. Литература, каллиграфия, живопись. К проблеме синтеза искусств в культуре Дальнего Востока. — М. 1985
 Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. — М.: Искусство, 1975.

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Каллиграфы Китая
Художники эпохи Сун
Поэты эпохи Сун
Китайские поэты
Поэты XI века
Художники Китая